Tajima (provincie), voormalige Japanse provincie
 Naoto Tajima, Japans atleet
 Tsutomu Tajima, Japans componist en dirigent